Glaser kan som auktorsförkortning betyda:

 Philippe Glaser
 Wolfgang Glaser
 T. Glaser

Robotskapade auktorsförkortningar